Kuchlhof ist der Ortsname von

 Kuchlhof (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Kuchlhof (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern